Квачани могу бити:

 Квачани (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република
 Квачани (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република